Раёк — народный театр, состоящий из небольшого ящика с двумя увеличительными стёклами впереди. Внутри него переставляются картинки или перематывается с одного катка на другой бумажная полоса с доморощенными изображениями разных городов, великих людей и событий. Раёшник передвигает картинки и рассказывает присказки и прибаутки к каждому новому сюжету. Картинки эти были выполнены часто в лубочном стиле, первоначально имели религиозное содержание — отсюда название «раёк», а затем стали отражать самые разнообразные темы, включая политические. Широко практиковался ярмарочный раёк.

Раёшник или раёчник — рассказчик, исполнитель райка, а также человек, посещающий раёк. Кроме того, термином раёшник (либо раёшный стих) обозначается рифмованная проза, которой говорил рассказчик и его персонажи.

См. также 

 Петрушка (персонаж)
 Балаган
 Вертеп

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Раёк // Энциклопедия «Кругосвет»
 Раёшник // Литературная энциклопедия
 Петербургский раёк (Фольклор городских праздничных зрелищ. Раёк) // Народный театр

Уличный театр
Ярмарки
Русский юмор